Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1916/17 werd beslist via de kampioenscompetitie met Go Ahead als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vier regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Be Quick, van de Oostelijke Go Ahead, Willem II van Zuid, en van de Westelijke UVV. Dit was de eerste kampioenscompetitie waarbij een club uit het noorden mocht deelnemen.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

Eerste Klasse Zuid

Eerste Klasse West

 1916/17
Competitievoetbal 1916/17